Кёлликер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кёлликер, Альберт (1817—1905) — немецкий анатом, зоолог и гистолог.
 Кёлликер, Теодор (1852—1937) — немецкий хирург; сын Альберта Кёлликера.